Dirk I van Holland (graaf), graaf in Friesland/Holland (ca. 896-ca.923/939)
 Dirk II van Holland, graaf van Masaland, Kinhem en Texla (939?-988)
 Dirk III van Holland, graaf van Holland (993-1039)
 Dirk IV van Holland, graaf van Holland (1039-1049)
 Dirk V van Holland, graaf van Holland (1061-1091)
 Dirk VI van Holland, graaf van Holland (1122-1157)
 Dirk VII van Holland, graaf van Holland (1190-1203)
 Dirk van Holland (bisschop), bisschop van Utrecht (1197)